Zevi ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Zevi (1918–2000), italienischer Architekt, Architekturhistoriker, Autor und Universitätsprofessor
 Fausto Zevi (* 1938), italienischer Klassischer Archäologe
 Salomo Salman Zevi Hirsch, Geldhändler und jüdischer Theologe
 Tullia Zevi (1919–2011), italienische Journalistin